Per als significats generals d'una bandera negra, vegeu Bandera negra (símbol)
 Per a la bandera negra com a símbol a l'islam, trobareu més informació a Estendard Negre
 Per a la bandera negra com a símbol anarquista, trobareu més informació a Simbologia anarquista
 Per a la bandera negra com a símbol pirata, vegeu Jolly Roger
 Per l'organització armada i secreta d'Estat Català, vegeu Bandera Negra
 Per la banda de música estatunidenca de punk rock, vegeu Black Flag